Silica steht für:
 USS Silica, ein Schiff der US-Navy
 Silica (Slowakei), eine Gemeinde im Okres Rožňava
 einen Ort in den Vereinigten Staaten:
 Silica (Kansas)
 Silica (Minnesota), im St. Louis County
 Silica (Missouri)
 Silica (Ohio)
 Silica (Tennessee)
 Silica (Virginia)
 Silica (West Virginia)
 Silica (Wisconsin), im Fond du Lac County
 die Angelsächsische Bezeichnung für Siliciumdioxid
 den Namen eines Charakteres aus Sword Art Online